Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die SA Tennis Open 2009. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 31. Januar bis 2. Februar 2009 stattfand. In der ersten Runde erhielten alle Spieler ein Freilos.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 27 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Johannesburg